Phú Ninh (Quảng Nam)
 Phú Ninh (Đồng Tháp)
 Phú Ninhmeer, een meer in Quảng Nam.